Triki ist der Familienname folgender Personen:
 Emad Al-Triki (* 1982), libyscher Fußballspieler
 Fouad Al-Triki (* 1989), libyscher Fußballspieler
 Smahi Triki (* 1967), marokkanischer Fußballspieler
 Yasser Triki (* 1997), algerischer Leichtathlet
 Zineb Triki (* 1980), marokkanisch-französische Schauspielerin